Эссаи́д Белькале́м (, , 1 января 1989, Мекла, Тизи-Узу, Алжир)— алжирский футболист, центральный защитник. Выступал в сборной Алжира, участник чемпионата мира 2014.

Клубная карьера

Кабилия 
Белькалем дебютировал в основном составе «Кабилии» в 2008 году, после нескольких лет, проведённых в юношеских командах клуба. С сезона 2009/10 стал регулярно выходить на поле, сыграв за сезон 20 матчей и забив 1 гол. В январе 2011 года получил тяжёлую травму, из-за которой пропустил целый год.

Летом 2013 года контракт Белькалема истёк и он не стал его продлевать, заявив, что хочет попробовать силы в Европе. В июне ездил на просмотр в итальянский «Удинезе».

Гранада 
В июне 2013 года, после истечения контракта с «Кабилией», Белькалем на правах свободного агента подписал 5-летний контракт с клубом испанской Ла Лиги «Гранада».

Уотфорд 
В августе 2013 года «Гранада» отдала Белькалема в аренду клубу английского Чемпионшипа «Уотфорд» сроком на один сезон, в клубе он получил футболку с номером 5.

Первый матч за «Уотфорд» Белькалем сыграл 28 августа 2013 года в Кубке Лиги против «Борнмута» (2:0), проведя на поле все 90 минут. 14 сентября 2013 года он впервые вышел на поле в чемпионате в матче с «Чарльтоном» (1:1).

По окончании аренды, «Уотфорд» воспользовался пунктом арендного контракта и подписал контракт с игроком на постоянной основе.

Международная карьера 
С 2007 года Эссаид Белькалем играл за молодёжную (20 лет) сборную Алжира, принимал участие в розыгрыше Средиземноморского трофея в Италии и отборочных матчах молодёжного чемпионата Африки.

В августе 2009 года его впервые вызвали в тренировочный лагерь олимпийской сборной страны.

С 2010 года Белькалем играл за сборную «А», составленную из игроков чемпионата Алжира.

В мае 2012 года он получил вызов в национальную сборную страны на матчи отборочного турнира Чемпионата мира-2014.

9 сентября 2012 года Белькалем впервые вышел на поле в составе сборной в матче отборочного турнира Кубка Африки против Ливии (1:0), а 31 мая 2014 года в матче с Арменией (3:1) забил первый гол.

В июне 2014 года включён тренером Вахидом Халилходжичем в состав сборной для участия в финальном турнире Чемпионата мира 2014. На турнире принял участие в трёх матчах — играх группового турнира против Кореи и России и матче 1/8 финала с Германией.

Достижения 
 Чемпион Алжира 2007/08
 Обладатель Кубка Алжира 2010/11

Примечания 

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Кабилия»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Орлеан»